Чибью́:

 Чибью — река в Республике Коми, впадающая в Ухту.
 Чибью — населённый пункт, основанный 21 августа 1929 года как лагерный пункт и названный по имени реки Чибью. В 1939 году переименован в Ухту.